Patrimonio – termine del diritto e dell'economia
Patrimonio – comune della Francia
Patrimonio – denominazione di alcuni vini corsi